Чанда Рубін і Лінда Вілд були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Каріна Габшудова і Гелена Сукова виграли титул, перемігши у фіналі пару Ева Мартінцова і Елена Пампулова з рахунком 3–6, 6–3, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

n/a
 Ева Мартінцова /  Елена Пампулова (фінал)
 Дениса Крайчовичова /  Радка Зрубакова (1-ше коло)
 Вілтруд Пробст /  Патті Шнідер (чвертьфінал)
 Руксандра Драгомір /  Сільвія Фаріна (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1996 Pupp Czech Open Doubles Draw 

1996, парний розряд
Парний розряд